Municipio de Cleburne puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Cleburne (condado de Monroe, Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Monroe.
 Municipio de Cleburne (condado de Phillips, Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Phillips.